Tiitola est un patronyme finlandais qui peut notamment faire référence à :
 Heikki Tiitola (1874-1952), architecte finlandais,
 Martti Tiitola (1904-?), joueur de hockey sur glace finlandais,
 Jaakko Tiitola (1907-?), joueur de hockey sur glace finlandais,
 Matti Tiitola (1909-?), joueur de hockey sur glace finlandais,
 Jussi Tiitola (1910-1939), joueur de hockey sur glace finlandais,
 Risto Tiitola (1915-2015), joueur de hockey sur glace finlandais.